Светлана Семёнова:
 Семёнова, Светлана Георгиевна (род. 1940) — советская и российская актриса.
 Семёнова, Светлана Григорьевна (1941—2014) — историк философии, литературовед.
 Семёнова, Светлана Степановна (род. 1958) — советская гребчиха.
 Семёнова, Светлана Юрьевна (род. 1980) — российская самбистка.